Парсифаль (фильм, 1951) — фильм Дэниел Мангране
 Парсифаль (фильм, 1982) — фильм Ханса Хульшера
 Парсифаль (фильм, 1983) — фильм Ханса-Юргена Зиберберга
 Парсифаль (фильм, 1993) — фильм Брайана Ларджа
 Парсифаль (фильм, 1999) — фильм Хорант Холфелд